Гран-при Ме́хико (спонсорское название — Gran Premio Tecate) — это один из мексиканских этапов ныне не существующего формулического чемпионата Champ Car.

Гонка традиционно проходила в октябре-ноябре.

История соревнования 
Соревнование серии CART на автодроме имени братьев Родригес в Мехико впервые проведено в 1980 году и продержалось в календаре серии два года.

Два десятка лет спустя гонка вернулась в календарь чемпионата, став традиционным этапом в заключительной части сезона. Соревнование в Мехико продержалось в календаре серии до её последнего полного сезона.

Этапы разных лет 
Самым побеждающим пилотом в истории приза является француз Себастьена Бурде, побеждавший в Мехико трижды. Две победы на счету американца Рика Мирза.

Пять из восьми гонок покорились гонщикам, ставшими в тот год чемпионами серии. Тремя пилотами, ставшими победителями гонки и не выигравшими титул, стали Рик Мирз, Кенни Брак и Джастин Уилсон.

Лучшим достижением мексиканских пилотов на домашней гонке является третье место, завоёванное Марио Домингесом в 2003-м году.

Победители разных лет

Ссылки 
 
 Проект Ultimate Racing History: Архив соревнований в Мехико  

Champ Car